Eggert kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald A. Eggert
 Heinrich Karl Daniel Eggert

Robotskapade auktorsförkortningar